A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női slopestyle versenyszámát február 14-én és 15-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Mathilde Gremaud nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező 
 Q — Bejutott a döntőbe

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2022. évi téli olimpiai játékokon